Jim Bartlett, (né le , à Verdun, dans la province du Québec au Canada) est un joueur de hockey professionnel retraité qui évoluait au poste d'ailier gauche.

Carrière 

Il a notamment joué dans la Ligue nationale de hockey pour les Canadiens de Montréal, Rangers de New York et les Bruins de Boston.

En 2018, il est intronisé au Temple de la renommée de la LAH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1949-1950 || Maple Leafs de Verdun || LHJQ ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1950-1951 || LaSalle de Verdun || LHJQ ||38 ||8 ||8 ||16 ||67 ||3 ||1 ||0 ||1 ||7
|-
|1951-1952 || Aigles de Saint-Jérôme || LHJQ ||44 ||25 ||31 ||56 ||167 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1951-1952 || Olympics de Boston || EAHL ||14 ||2 ||6 ||8 ||39 ||2 ||1 ||0 ||1 ||4  
|-
|1952-1953 || Mohawks de Cincinnati || LIH ||49 ||32 ||30 ||62 ||122 ||9 ||4 ||5 ||9 ||22
|-
|rowspan="2"|1953-1954 || Red Rockets de Matane || LHPQ ||61 ||43 ||29 ||72 ||139 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Red Rockets de Matane || Coupe Allan ||- ||- ||- ||- ||- ||16 ||11 ||14 ||25 ||46
|-
|1954-1955 || Saguenéens de Chicoutimi || LHQ ||58 ||28 ||28 ||56 ||150 ||7 ||1 ||4 ||5 ||20 
|-
|1954-1955 || Canadiens de Montréal || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|1955-1956 || Reds de Providence || LAH ||50 ||28 ||19 ||47 ||110 ||9 ||3 ||5 ||8 ||27
|-
|1955-1956 || Rangers de New York || LNH ||12 ||0 ||1 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1956-1957 || Reds de Providence || LAH ||63 ||21 ||22 ||43 ||105 ||4 ||1 ||0 ||1 ||27
|-
|1957-1958 || Reds de Providence || LAH ||59 ||25 ||21 ||46 ||86 ||5 ||2 ||1 ||3 ||11
|-
|1958-1959 || Rangers de New York || LNH ||70 ||11 ||9 ||20 ||118 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1959-1960 || Indians de Springfield || LAH ||21 ||7 ||3 ||10 ||12 ||8 ||5 ||3 ||8 ||15
|-
|1959-1960 || Rangers de New York || LNH ||44 ||8 ||4 ||12 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1960-1961 || Bruins de Boston || LNH ||63 ||15 ||9 ||24 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1961-1962 || Reds de Providence || LAH ||62 ||31 ||34 ||65 ||80 ||3 ||0 ||1 ||1 ||8
|- 
|1962-1963 || Reds de Providence || LAH ||67 ||28 ||38 ||66 ||87 ||6 ||1 ||2 ||3 ||10
|-
|1963-1964 || Reds de Providence || LAH ||72 ||26 ||39 ||65 ||75 ||3 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|1964-1965 || Reds de Providence || LAH ||71 ||22 ||36 ||58 ||92 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|1965-1966 || Reds de Providence || LAH ||68 ||19 ||26 ||45 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1966-1967 || Clippers de Baltimore || LAH ||67 ||30 ||21 ||51 ||24 ||13 ||3 ||3 ||6 ||10
|-
|1967-1968 || Clippers de Baltimore || LAH ||71 ||22 ||29 ||51 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1968-1969 || Clippers de Baltimore || LAH ||73 ||25 ||23 ||48 ||40 ||4 ||1 ||0 ||1 ||10
|-
|1969-1970 || Clippers de Baltimore || LAH ||65 ||30 ||28 ||58 ||34 ||5 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
|1970-1971 || Clippers de Baltimore || LAH ||63 ||14 ||25 ||39 ||51 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
|1971-1972 || Golden Seals de Columbus || LIH ||14 ||4 ||6 ||10 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1971-1972 || Clippers de Baltimore || LAH ||11 ||8 ||2 ||10 ||12 ||18 ||6 ||5 ||11 ||14
|-
|1972-1973 || Clippers de Baltimore || LAH ||72 ||24 ||16 ||40 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
 
|191 ||34 ||23 ||57 ||273 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0

Honneurs et trophées 

 Coupe Calder en 1965-1966, 1959-1960

Transactions en carrière

 Le  : prêté aux Canadiens de Montréal par les Saguenéens de Chicoutimi (LHQ).
 Le  : réclamé par les Rangers de New York des Saguenéens de Chicoutimi (LHQ) lors du repêchage intra-ligue.
 Le  : réclamé par les Bruins de Boston des Rangers de New York lors du repêchage intra-ligue.
 En  : droits vendus au Reds de Providence par les Bruins de Boston.
 En  : échangé au Clippers de Baltimore (LAH) par les Reds de Providence (LAH) avec Aldo Guidolin, Willie Marshall et Ian Anderson en retour de Mike Corbett, Ed Lawson et de Ken Stephanson.

Notes et références 

Naissance en mai 1932
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Mohawks de Cincinnati
Joueur des Golden Seals de Columbus
Champion de la Coupe Calder
Champion de la Coupe Turner
Attaquant de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey